

Localidades 

 Oneonta (Alabama)
 Oneonta (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos